8-й корпус — наименование военного корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские и стрелковые корпуса 
 8-й армейский корпус (Великая армия) (1805—1813)
 8-й армейский корпус (Германская империя) (1815—1919)
 8-й армейский корпус (Германский союз) (1830? — 1866?)
 8-й армейский корпус (Австро-Венгрия) (1849—1863, 1866, 1883—1918)
 8-й корпус (армия Союза) (1862—1865)
 8-й резервный корпус (1871—1918)
 8-й армейский корпус (Франция) (1870—1940)
 8-й армейский корпус (Российская империя) (1876—1918)
 8-й пехотный корпус (Российская империя)
 8-й корпус (США, испано-американская война) (1898—1900)
 8-й корпус (Османская империя) (1911—1919?)
 8-й армейский корпус (Великобритания) (1915—1918, 1940—1946)
 8-й корпус Украинской державы (1918)
 8-й корпус (США) (1918—1919, 1940—1945)
 8-й корпус (Турция) (1921—)
 8-й армейский корпус (Венгрия)
 8-й армейский корпус (вермахт) (1939—1943, 1943—1945)
 8-й стрелковый корпус (1-го формирования) (1922—1941)
 8-й стрелковый корпус (2-го формирования) (8-й Эстонский стрелковый корпус) (1942—1946)
 8-й гвардейский стрелковый Неманский Краснознамённый корпус
 8-й далматинский армейский корпус (1943—1945)
 8-й корпус (КНДР)
 8-й армейский корпус (Украина) (1993—2015)
 8-й гвардейский армейский корпус (1992—1998)

Авиационные корпуса 
 8-й авиационный Смоленский корпус дальнего действия (СССР) (1943—1944)
 8-й истребительный авиационный Бобруйский Краснознамённый корпус (СССР) (1943—1948)
 8-й смешанный авиационный корпус (СССР) (1943)
 8-й штурмовой авиационный Львовский корпус (СССР) (1944—1949)
 8-й истребительный авиационный корпус ПВО (1941—1949)
 8-й авиационный корпус (люфтваффе) (1939—1945)

Воздушно-десантные корпуса 
 8-й гвардейский воздушно-десантный корпус (СССР)

Кавалерийские корпуса 
 8-й кавалерийский корпус (СССР) (1942—1943)

Механизированные корпуса 
 8-й механизированный корпус (1-го формирования) (СССР, 1940—1941)
 8-й механизированный Александрийский Краснознамённый, ордена Кутузова корпус (СССР, 1943—…)
 8-й гвардейский механизированный Прикарпатско-Берлинский Краснознамённый, ордена Суворова корпус (1943—1991)

Танковые корпуса 
 8-й танковый корпус
 8-й гвардейский танковый Краснознамённый корпус

Артиллерийские корпуса 
 8-й артиллерийский корпус (СССР)